Huanacoma puede referirse a:

 La localidad de Huanacoma (Bolivia)
 La localidad de Huanacoma (Abancay)